Guillermo Jorge Masoni (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, 13 de diciembre de 1958) es un empresario argentino conocido por sus actividades entre las que destacan el desarrollo de Proyectos Inmobiliarios, Seguridad Electrónica de Alta Tecnología y las Actividades de Cultivo y Exportación de Soja, Maíz, Trigo, etc.. Es también conocido por sus obras de Responsabilidad Social Empresarial, por la creación de la fundación FUNDESA que se ocupó en particular en “La Lucha contra el Mal de Chagas” en la provincia de Santiago del Estero, siendo reconocido por organizaciones internacionales como un hito en prevención y erradicación.

Vida Personal 

Guillermo Jorge Masoni representa la segunda generación de empresarios en su familia. Su abuelo, Don José Masoni, llegó proveniente de España de la zona de Cataluña a principios del siglo XX y se dedicó inicialmente a la carpintería. Su padre, José Masoni, fue un exitoso hombre de negocios que se convirtió en uno de los pioneros en el desarrollo de refrigeración comercial y domiciliaria, fundando su propia fábrica de Heladeras con su propia marca Recia, y trayendo a la Argentina, una de las marcas más famosas del mundo Kelvinator, llegando a tener 600 empleados y a comercializarlas mediante financiación con capital propio. 

Por los años 60’s en Argentina, comienza una época política y económica convulsa de la Argentina que impacta fuertemente en las actividades económicas, Jose Masoni empieza a  transformar el modelo de negocios, adquiriendo campos en la provincia de Santiago del Estero junto a su hermano.  En paralelo, la fábrica de refrigeración comienza un proceso de cierre.  Adquieren una porción de un Banco que lo ayuda a financiar nuevos emprendimientos como la financiación de la representación en la Argentina de la Marca Automotriz Peugeot.

Guillermo Masoni nació el 13 de diciembre de 1958, tuvo cuatro hermanos, uno de ellos falleció siendo muy joven. En 1984 su padre falleció de cáncer y él, con tan solo 25 años, tomó el mando del legado empresarial por pedido y dirección de su padre. Fue un joven que trabajó desde su época de colegio, prestó el servicio militar y cursó algunos estudios de economía que no completó pues enfocó su vida a expandir notablemente los emprendimientos legados por su padre.

Vida empresarial 

Guillermo Masoni se hizo cargo de las empresas familiares tras la muerte de su padre en 1984. Para ese entonces, y en adelante, son cinco las actividades principales que concentran su vida empresarial: el Desarrollo de Proyectos Inmobiliarios, Concesionarias Automotrices, la Producción Agropecuaria en campos en Santiago del Estero, FUNDESA (Responsabilidad Social Empresarial) y una Empresa de Electrónica en Seguridad. 

De las empresas de Guillermo Masoni, en la actualidad se derivan cerca de 200 empleos directos y otros cientos de empleos a través de contratación indirecta por proyecto en la Argentina. Destacan entre sus compañías la Compañía Inversora Libertador S.A (CILSA), y los Mimbres, a través de las cuales desarrolla proyectos agropecuarios en la provincia de Santiago del Estero, y la Inversora Libertador, de la cual es presidente y a través de la que se realizan la mayoría de sus proyectos inmobiliarios, además de la empresa EYSE S.A. de seguridad electrónica.

Contribuciones en Responsabilidad Social Empresarial 

Dentro de los campos de los Masoni en Santiago del Estero y en el área periférica de los mismos hay aproximadamente 1500 familias, y son numerosas las obras sociales y de Responsabilidad Social Empresarial que el grupo ha liderado, en todos los casos lo ha realizado sin apoyo externo y en forma totalmente gratuita. Los Masoni han construido más de 120 kilómetros de caminos con financiación propia y con mano de obra local. 

Desde los años 90’s crearon un sistema que empezó con radios para apoyar el traslado de campesinos que en condiciones de riesgo por lluvias hacía que sus viviendas se desmoronan o por condiciones de salud diversas, y que requieren traslado a centros de salud para tratamientos, los cuales realizan con camionetas de las propias empresas. 

Los Masoni también construyeron un Puesto de Salud Modelo para la provisión de atención básica. Allí se ofrecen servicios de enfermería tiempo completo así como servicios adicionales con citas en odontología, oftalmología, realización de exámenes de Papanicolau, o entrega de medicamentos, y anteojos recetados en forma gratuita.

En el Puesto de Salud que Guillermo Masoni sostiene, se reciben cerca de 3.000 visitas al año. A inicios de los años 2.000, consolidó sus esfuerzos en Santiago del Estero y constituyeron la Fundación para el Desarrollo Argentino (FUNDESA)

También ha realizado aportes en materia de educación a través de la Escuela Juan Pablo II. Allí se forman albañiles, mecánicos, carpinteros, pasteleros, peluqueros, entre otras artes, y se gradúan con títulos oficiales. Cualquier poblador de la provincia puede recurrir a ellos. 
A lo largo de los años, Masoni ha también colaborado con el gobierno estatal y donado tierras en la provincia de Santiago del Estero a campesinos por valor mercado de más de 8 millones de dólares. Las donaciones se han hecho con la supervisión del gobierno estatal y destaca un importante acuerdo en el cual participo con su firma con la entonces gobernadora Claudia Ledesma Abdala de Zamora.

La lucha contra el Mal de Chagas 

El principal aporte de Masoni en Responsabilidad Social Empresarial es su lucha en contra del Mal de Chagas, una enfermedad causada por un insecto que puede ser letal. Esta labor ha sido destacada por organizaciones internacionales. Han dirigido esfuerzos para prevención, fumigación y tratamiento de la plaga siendo esta zona un área hiperendémica, donde la infestación alcanzaba al 70% de la población.

Gracias a los esfuerzos y colaboración de Masoni, el Chagas se mantiene bajo control en niveles de entre el 2 y el 3%. Son miles las personas beneficiadas por esta lucha. Distintas organizaciones internacionales hablan del “hito de control” en Los Juríes, Santiago del Estero. En el 2005, la Organización Panamericana de la Salud envió una comisión internacional de técnicos, evaluó la prevención, el control y la atención de la Enfermedad de Chagas y declaró que esta zona, antes conocida por tener uno de los índices más elevados de infección del país y de toda América, tenía “exitosos resultados”.

Actividad política 

En sus inicios como empresario, Masoni se mantuvo al margen de la política, no obstante, a partir del desarrollo de la la línea de Responsabilidad Social Empresarial, empezó a colaborar con el gobierno estatal en Santiago del Estero para realizar obras sociales.

Con el tiempo y con la debacle económica y social en la Argentina, Masoni apoyó como empresario a políticos que consideraba fuesen respetuosos de la libre empresa y la propiedad privada. En marzo de 2022 la prensa argentina reportó que Guillermo Masoni era un poderoso empresario que prestaba sus oficinas de avenida Libertador en Buenos Aires al expresidente Mauricio Macri y desde entonces se le relaciona abiertamente con la Propuesta Republicana, PRO.

También se le ha relacionado con la exdiputada Patricia Bullrich, actual presidenta del PRO. Adicionalmente, Masoni tiene una relación laboral y de apoyo con el abogado Rodrigo Posse, exconcejal y exdiputado provincial de Santiago del Estero, y quien le representa legalmente en distintas causas.

Persecución política 

En la provincia de Santiago del Estero hay múltiples disputas por la tierra. Como propietario de tierras en la zona, Guillermo Masoni ha enfrentado numerosos litigios y ha colaborado con la administración estatal para dirimir causas y realizar donaciones de tierras. En el 2022, tras conocerse su relación con políticos del PRO, se reactivaron causas judiciales en su contra y un juez de Santiago del Estero pidió su encarcelamiento y fue acusado de ser parte de una red para la apropiación de tierras. 

Masoni ha negado dichas acusaciones y ha sostenido que es heredero de estas tierras, adquiridas por su padre desde los años 1960s y sus abogados han aportado documentación que le legitima como propietario y que ha sido reconocida por tribunales de la Nación. Masoni denunció, a través de sus equipos de abogados, que todo se deriva de una persecución política por apoyar a políticos del PRO, que son la oposición de los políticos tradicionales en Santiago del Estero. Masoni ha responsabilizado a Gerardo Zamora, el gobernador de la región, quien ha ostentado el poder desde el año 2005, de haberle iniciado una persecución a partir que la prensa publicó sus apoyos al PRO, promoviendo la toma ilegal de sus campos en Santiago del Estero junto a líderes del Movimiento Campesino de Santiago del Estero - MOCASE. 

Tanto al Fiscal de Estado, Raul Abate, como al juez que pidió la captura de Masoni, Darío Alarcón,  han sido relacionados con Zamora quien ha sido acusado en múltiples ocasiones por corrupción en Santiago del Estero y ha sido señalado como el heredero del legado político de Carlos Juárez, un político que gobernó durante 55 años en Santiago del Estero y cuyo poder terminó en medio de un escándalo por corrupción, denuncias de asesinatos y la intervención del gobierno nacional. 

El 29 de septiembre de 2022, en un intento de detención ilegal, autoridades capturaron a Rodrigo Posse, abogado de Masoni, a las afueras de sus oficinas en Buenos Aires. Posse fue liberado tras no poder sostener el juez Alarcón, la legalidad de tal acción. Sin embargo, el juez se ha negado a retirar la orden de captura de Masoni.  

La política Patricia Bullrich en comunicado declaró que “el encarcelamiento de Posse se produjo solo por razones políticas debido a que el dirigente es opositor al régimen de los Zamora y había vuelto a trabajar para su precandidatura presidencial.” Y declaro en un programa televisivo “Están cazando a los Masoni”.

Referencias

Enlaces externos 

 Fundesa | Fundación para el Desarrollo Argentino

Empresarios de Argentina